Klaus Altmann může být:

 Klaus Altmann, pseudonym německého válečného zločince (Klaus Barbie; 1913–1991)
 Klaus Altmann (novinář) (1935/1936–2004), německý novinář
 Klaus Altmann (matematik) (* 1957), německý matematik a vysokoškolský pedagog